Пётр Анато́льевич Кочетко́в () — российский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» и его фарм-клуба из АХЛ, «Чикаго Вулвз».

Карьера

В клубе 
Воспитанник пензенского хоккея, Кочетков на юношеском уровне дебютировал в клубе родного города «Дизель». В 2011 году выиграл чемпионат Поволжья. В сезоне 2015/16, стремясь играть в МХЛ, Кочетков присоединился к юношеской программе казанского «Ак Барса», однако получал мало игрового времени и, в результате, вернулся обратно в Пензу и начал выступать за «Дизелист» в НМХЛ и «Дизель» в ВХЛ.

8 июля 2017 года Кочетков подписал двухлетний контракт с клубом КХЛ «Сочи». Сезон 2017/18 отыграл за фарм-клуб сочинцев из МХЛ, «Капитан».

Сезон 2018/19 начал в фарм-клубе «Сочи» из ВХЛ, «Рязань». Также он тренировался с «Сочи» на протяжении всего сезона и дебютировал в КХЛ 1 октября 2018 года в 19-летнем возрасте в матче против «Йокерита», проигранном со счётом 2:4. Всего в своём дебютном сезоне в КХЛ сыграл два матча.

21 мая 2019 года «Сочи» обменял Кочеткова в СКА на вратаря Никиту Богданова. В сезоне 2019/20 одержав 3 победы в 6 играх КХЛ, параллельно выступая за фарм-клуб питерцев из ВХЛ, «СКА-Нева». 18 октябрь 2019 года Кочетков был обменян в «Витязь», вместе с Алексеем Бывальцевым на Александра Самонова и Артёма Шевца-Рогового. Помимо выступления за «Витязь» в КХЛ, также играл в этом сезоне за фарм-клуб подольцев из МХЛ, «Русские Витязи».

Следующий сезон начал в «Витязе» и его фарм-клубе из ВХЛ, «Рязань». 27 декабря 2020 года был обменян в нижегородское «Торпедо».

На драфте НХЛ 2019 года был выбран во 2-м раунде под общим 36-м номером клубом «Каролина Харрикейнз», став самым высоко выбранным вратарём европейцем на этом драфте. 2 мая 2021 года подписал с «Каролиной» двухлетний контракт начального уровня.

Дебютировал в НХЛ 23 апреля 2022 года, одержав две победы подряд над «Нью-Джерси Девилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». 4 мая дебютировал в плей-офф НХЛ, выйдя на замену травмированному Антти Раанте во второй игре серии первого раунда против «Бостон Брюинз». Кочетков сделал 30 сейвов и одержал победу со счётом 5:2. Также в этом сезоне он играл за фарм-клуб «Каролины» из АХЛ, «Чикаго Вулвз», с которым выиграл Кубок Колдера.

14 ноября 2022 года сделал свой первый шатаут в матче против «Чикаго Блэкхокс», победив со счётом 3:0 . 23 ноября Кочетков подписал продление контракта на 4 года, по которому ему будет выплачиваться в среднем 2 миллиона долларов до 2026-2027 годов.

В сборной 
В 2018 году стал победителем молодёжной суперсерии в составе молодёжной сборной России. На Чемпионате мира 2019 года в Ванкувере получил роль стартового вратаря, одержав 4 победы в 5 играх, что помогло России завоевать бронзовые медали, а Кочеткова признали лучшим вратарём турнира.

Статистика

Клубная

Международная

Достижения

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные вратари
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Дизелист»
Игроки ХК «Капитан»
Игроки ХК «Рязань»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Русские витязи»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки «Каролина Харрикейнз»‎
Игроки «Чикаго Вулвз»‎
Задрафтованные ХК «Каролина Харрикейнз»